Quenza era una serie di multiplex della televisione digitale terrestre a diffusione regionale presenti nel sistema DVB-T italiano.

Caratteristiche 
I mux a denominazione Quenza erano 3:

 Quenza 1, era diffuso in provincia di Bergamo e una piccola parte della Provincia di Pavia. Trasmetteva sul canale 7 VHF dalla postazione di Pomaride a Foresto Sparso, sul canale 29 UHF dalla postazione di Almenno San Bartolomeo e sul canale 21 UHF nel resto della Provincia di Bergamo. Erano presenti 31 impianti che trasmettevano il mux Quenza 1. Dal 23 Marzo 2021 è stato spento definitivamente il canale 29 UHF dalla postazione di Almenno San Bartolomeo.

 Quenza 2, era diffuso in una piccola parte della Provincia di Bergamo, nella Provincia di Lecco e in Provincia di Milano. Trasmetteva sul canale 39 UHF da 7 impianti.

 Quenza 3, era diffuso in Provincia di Brescia, in Provincia di Mantova e piccole zone delle province di Piacenza e di Verona sul canale 21 UHF. Erano presenti 14 impianti che trasmettevano il mux Quenza 3.

Collegamenti esterni 

Multiplex televisivi italiani